Este artigo documenta os impactos da pandemia de coronavírus 2019-2020 em Butão e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.

Linha do tempo

Março 

Em 6 de março de 2020, o Butão confirmou seu primeiro caso COVID-19, um homem estadunidense de 76 anos que foi ao país numa viagem pela Índia. Cerca de 90 pessoas que entraram em contato diretamente com ele, juntamente com sua esposa e motorista foram colocadas em quarentena.
O Butão imediatamente restringiu a entrada de turistas estrangeiros por duas semanas. Escolas em três áreas, incluindo a capital Thimphu, foram fechadas.

O estadunidense de 76 anos foi evacuado para os Estados Unidos em 13 de março.

Em 20 de março, o parceiro de 59 anos do turista americano foi testado positivo para COVID-19. Embora o motorista e o guia turístico tenham sido negativos, ambos foram mantidos em quarentena prolongada, mesmo que o período de quarentena tenha terminado.

Em 22 de março, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, rei do Butão, anunciou em um discurso nacional que as fronteiras terrestres do país seriam fechadas.

Em 23 de março, todas as fronteiras internacionais foram fechadas. Cerca de 5.000 butaneses que vivem na cidade indiana de Jaigaon Bengala Ocidental, na fronteira com o Butão, foram evacuados para a vizinha Phuntsholing.

Em 25 de março, um estudante no Butão que retornou do Reino Unido foi considerado positivo para o COVID-19, sendo o terceiro caso no país.

No dia 29 de março, Segundo o Ministério da Saúde, um aluno que retornou na unidade de quarentena apresentou resultado positivo. O paciente foi transferido para a ala de isolamento em Thimbu.

No dia 31 de março, o primeiro ministro, Dr. Lotay Tshering, anunciou que o período de quarentena do COVID-19 no Butão será estendido de 14 para 21 dias, embora o padrão internacional (OMS) para quarentena seja de 14 dias. Ele disse: “Existe o risco de testes positivos, mesmo após a quarentena por 14 dias. Por isso, decidimos estender o período de quarentena.” Nesta data, o Butão tinha 3.059 pessoas em instalações de quarentena e 339 pessoas em quarentena.

Abril 
Em 1 de abril, foi anunciado que um estudante butanês que estudava nos EUA e estava em quarentena em Thimphu teve um teste positivo para o coronavírus. Ela foi transferida para o centro de isolamento e é relatada como estando em uma condição estável. Este é o quinto caso de COVID-19 detectado no país.

Em 2 de abril, foi anunciado que os dois primeiros casos de COVID-19 detectados no Butão (um turista americano e seu parceiro de viagem) já se recuperaram.

No dia 7 de abril, com o aumento do número de infecções por coronavírus na vizinha Índia, medidas crescentes de segurança e prevenção foram estabelecidas nos distritos de Sarpang e Samtse, que fazem fronteira com os estados indianos de Assam e Bengala Ocidental. Essas medidas incluem a vigilância 24 horas de todos os pontos de passagem de fronteira formais e informais e campanhas de conscientização e prevenção de porta em porta COVID-19.

Um hospital de isolamento especial equipado para tratar qualquer paciente com COVID-19 na região leste foi instalado na Royal Guest House em Mongar. Possui 24 camas com capacidade para mais 15 camas. Também foi instalado um laboratório de testes COVID-19 no Hospital Regional de Referência de Mongar e, até essa data, sete casos suspeitos haviam sido testados no local. Todos esses resultados foram negativos. A administração do distrito de Mongar também identificou 30 centros de quarentena no distrito. Atualmente, apenas uma pessoa no distrito está em quarentena.

No dia 9 de abril, 309 butaneses foram evacuados das Maldivas e Nova Délhi na Índia e retornaram ao Butão por voos especiais da Drukair. Na chegada, todos foram enviados diretamente para a instalação de quarentena em Thimphu. A maioria dos que retornavam das Maldivas trabalhava no setor de turismo lá; enquanto a maioria dos que retornam de Nova Délhi eram estudantes. O governo agendou mais vôos nos próximos dias para evacuar os butaneses residentes em Bangalore, Amritsar e Chandigarh, na Índia, e os residentes no Sri Lanka.

Em 20 de abril, o segundo caso COVID-19, o parceiro de 59 anos do primeiro paciente, deixou o país em 20 de abril, após uma recuperação completa. Nesse dia, 1.400 pessoas estavam em 75 centros de quarentena de instalações e duas em quarentena doméstica. Mais de 3.500 já haviam recebido alta após completar o período de quarentena.

No dia 21 de abril, uma pessoa que retornou ao Butão do Oriente Médio, em quarentena desde a chegada, apresentou resultado positivo e se tornou o sexto caso COVID-19 no país e foi transferida para a instalação de isolamento hospitalar. Os outros três pacientes com COVID-19 estão em condição estável e agora estão em isolamento.

No dia 22 de abril, um homem de 24 anos que retornou do Oriente Médio deu positivo, levando o número de casos confirmados no país para sete. O homem estava em quarentena em Paro e, em testes positivos, mudou-se para a ala de isolamento em Thimbu.

Em 23 de abril, o quarto caso COVID-19 no país foi declarado recuperado e enviado para casa. Os três casos restantes estão todos em quarentena de isolamento, já tendo sido negativos duas vezes em 24 horas.

Em 27 de abril, o primeiro caso butanês e o terceiro COVID-19 no país se recuperaram depois de completar o período de isolamento de duas semanas desde o primeiro teste negativo. O indivíduo testou negativo novamente após terminar o período de isolamento de 2 semanas em quarentena. Nesse mesmo dia, foi anunciado que O Governo Real do Butão e o Banco Mundial assinaram um projeto acelerado de resposta a emergências e preparação de sistemas de saúde no valor de 5 milhões de dólares para ajudar o Butão a prevenir, detectar e responder à pandemia do COVID-19 e fortalecer sua preparação para a saúde pública. O acordo foi assinado pelo Ministro das Finanças, Lyonpo Namgay Tshering, e Tenzin Lhaden, Representante Interino do País, em nome do Banco Mundial."

Maio 
Em 1 de maio, o ministro das Relações Exteriores informou que um butanês de 36 anos em Abu Dhabi deu positivo. Nesse momento existem 12 cidadãos butaneses vivendo no exterior que são positivos, cinco dos quais se recuperaram.

No dia 2 de abril, foi relatado que um empresário em Jomotsangkha, no distrito de Samdrup Jongkhar, no sudeste do Butão, havia testado positivo em 1º de maio para o COVID-19  usando um kit de teste rápido, quando uma equipe do Ministério da Saúde estava realizando testes de amostragem aleatória no local.  Uma amostra adicional foi enviada a uma unidade nacional de centros de testes em Mongar para confirmar o resultado. A pessoa, que era assintomática e não tinha histórico recente de viagens, foi colocada em quarentena para ser transferida para uma ala de isolamento em Mongar ou Thimbu, se o resultado final do teste se mostrar positivo.

No dia 11 de maio, cerca de 11.000 pessoas foram testadas para o COVID-19 no país. Cerca de 9.000 por testes rápidos e 2.400 por testes de PCR. Mais de 4.300 foram descarregados de instalações de quarentena e cerca de 1.500 permanecem em quarentena.

Em 14 de maio, quatro butaneses (2 homens, 33 e 32 anos; e 2 mulheres, 23 e 26 anos), que retornaram do Oriente Médio e estavam em quarentena em Thimphu, testaram positivo para COVID-19 pelo teste de PCR e irão ser transferido para a enfermaria de isolamento dos pacientes com COVID-19 no hospital nacional de referência.

Em 15 de maio, foram detectados mais cinco casos positivos de COVID-19. Quatro dos novos casos eram mulheres de 31, 29, 24 e 27 anos. Todos eles haviam retornado ao Butão do Oriente Médio e estavam nas instalações de quarentena de Thimphu e serão transferidos para as instalações de isolamento.

Em 21 de maio, três indivíduos confirmados com COVID-19 que estavam sob isolamento apresentaram testes negativos duas vezes (com 24 horas de intervalo) e agora foram transferidos para 2 semanas de quarentena de isolamento.

Em 24 de maio, mais três butaneses, todos retornados do Oriente Médio e mantidos em quarentena, testaram positivo, 2 homens com 23 e 29 anos e uma mulher com 29 anos. Dois estavam em uma instalação de quarentena em Thimphu e um em Paro. Todos serão transferidos para a ala de isolamento COVID-19 em JDWNRH.

Em 25 de maio, a Coreia do Sul concedeu uma ajuda de 400.000 mil dólares ao Ministério da Saúde. Do total do subsídio, US$ 200.000 foram usados para adquirir kits de teste que podem realizar 17.250 testes. A outra metade da doação será usada para apoiar as medidas de resposta do COVID-19. Os kits de teste foram entregues pela Agência de Cooperação Internacional da Coréia (KOICA) no Butão ao Ministério da Saúde nesta manhã. Com base na experiência na Coréia, a KOICA disse que os testes em massa poderiam apoiar o Butão no gerenciamento e prevenção da propagação do COVID-19 de maneira eficaz.

Em 27 de maio, uma mulher butanesa que retornou de Nova Délhi e ficou em quarentena em Phuntsholing deu positivo para COVID-19.

Em 30 de maio, 10 novos casos positivos detectados nas últimas 24 horas, 7 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, todos retornados do Oriente Médio. O total de casos relatados no país até o momento é de 43. O governo pediu ao público que não se assuste com o recente aumento nos casos, uma vez que todos os casos detectados até a data são importados e todos os indivíduos que chegam ao Butão são mantidos em quarentena obrigatória. por 21 dias. Eles dizem que existem padrões e protocolos para garantir que todos os indivíduos que saem das instalações de quarentena ou de isolamento sejam livres do COVID-19. Até a data, o Butão não tem transmissão comunitária e todos os casos são importados, incluindo os dois primeiros casos do país detectados em turistas. A maioria dos casos é detectada nos butaneses que retornam do Oriente Médio. Nesta semana, mais de 500 butaneses voltaram para casa do Oriente Médio, Nepal e Tailândia.

Junho 
Em 1 de junho, mais quatro pessoas (2 homens e 2 mulheres) que retornaram do Oriente Médio em 29 de maio de 2020 e entraram nas instalações de quarentena em Thimbu deram positivo para COVID-19. Isso eleva o número total de casos de COVID-19 para o Butão para 47. Três pessoas que completaram 2 semanas do período de isolamento foram declaradas como recuperadas hoje, então o Butão agora tem 38 casos ativos de COVID-19.

Em 4 de junho, um novo caso, um homem butanês que retornava do Oriente Médio, foi confirmado, elevando o total de casos positivos no país para 48 e o total sob isolamento para 211. Mais dois indivíduos foram declarados recuperados, levando o total recuperado para 11. Ambos testaram negativo em RT-PCR após completar o período de duas semanas de isolamento. Mais 138 butaneses, incluindo alguns do Catar, Bahrein, EUA, Reino Unido, Brasil, Holanda e Itália, que voaram por Doha retornaram ao país pelo Aeroporto Internacional de Paro e foram levados para quarentena.

Em 7 de junho, onze novos casos, 6 do sexo feminino e 5 do masculino, foram confirmados nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado de casos para 59. Todos os 11 foram detectados em quarentena e são retornados do ou pelo Oriente Médio. Dois indivíduos foram transferidos da ala de isolamento para a unidade de des-isolamento após testar negativo duas vezes, elevando o total sob des-isolamento para 23. Três indivíduos foram declarados como recuperados após completar 2 semanas de isolamento e depois testando negativo em RT-PCR. Tomando o valor acumulado total de recuperado para 14.

Em 10 de junho, três indivíduos, que retornaram do Oriente Médio e estavam em quarentena, testaram positivo para o COVID-19, elevando o total acumulado de casos positivos para 62.

Em 13 de junho, mais quatro pessoas que retornaram do Oriente Médio deram positivo para COVID-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de casos confirmados 66. Nas últimas 72 horas, mais três pessoas também foram declaradas recuperadas após completar 2 semanas de recuperação,  isolamento e testes negativos de RT-PCR.

Julho 
Em 7 de junho, o país registrava 80 casos, 54 pacientes recuperados e 0 mortos.

Impacto

Agricultura 
Os agricultores relataram grandes aumentos nas vendas, já que os butaneses compram produtos locais, devido a obstáculos à importação.

Educação 
Todas as escolas foram fechadas em todo o país, deixando quase 190.000 alunos para assistir às aulas de maneira remota. O material de estudo impresso é distribuído aos alunos que não têm acesso à Internet, além das transmissões de rádio.

Turismo 
A Bhutan Airlines suspendeu todos os voos, deixando apenas a Druk Air para fornecer transporte aéreo de e para o Butão. Em 23 de março, apenas um turista ainda estava no país.

Pandemias ou epidemias em curso
Butão
Butão